Die Spielzeit 1985/86 war die 48. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Im Playoff-Final setzte sich der HC Lugano gegen den HC Davos durch und wurde damit Schweizer Meister. Für Aufregung sorgte der freiwillige Abstieg des EHC Arosa. Die Bündner zogen sich aus finanziellen Gründen aus der Nationalliga zurück. Auf Grund der Machtverhältnisse im Verband wurde entschieden, dass der SC Bern als zweiter der Nationalliga B aufsteigen darf. Das Nachsehen hatte der Zürcher SC, der als letzter der NLA absteigen musste. Neben dem SCB stieg der EHC Chur als Meister der NLB regulär auf.

Modus 
Die Qualifikation besteht aus zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen, in denen die vier Teilnehmer für die Playoffs ermittelt wurden. Der letztplatzierte Club der Qualifikation stieg direkt in die Nationalliga B ab. Erstmals wurde in dieser Saison ein Playoff ausgetragen.

Qualifikation

Abschlusstabelle 

Der EHC Arosa stieg aus finanziellen Gründen freiwillig in die 1. Liga ab.

Spielerstatistik

Playoffs

Playoff-Baum

Halbfinal

Platz 3

Final

Literatur 
 Christoph Schär: 30 Jahre NLA-Playoffs, Langnau i. E. 2016, S. 14–21.

Weblinks 
 1985/86 Switzerland National League A
 Swiss-A League Leaders

Einzelnachweise 

1985
Eishockeysaison 1985/86